Naselja u Hrvatskoj:
Donja Jagodnja, naselje u sastavu općine Polača
Gornja Jagodnja,  naselje u sastavu općine Polača

Naselja u Bosni i Hercegovini:
Jagodnja (Bratunac, BiH), naselje u sastavu općine Polača

Planina Srbiji:
 Jagodnja (planina), planina u Srbiji